Еле́на Влади́мировна Константи́нова (род. 25 августа 1981, Калинин) — российская волейболистка, центральная блокирующая, мастер спорта международного класса. Чемпионка мира 2010 года.

Елена Константинова родилась и начала заниматься волейболом в Калинине. Первый тренер — О. В. Плеханова. Выступала за команды: 1995—2004 и 2006—2008 — ЦСКА, 2008—2010 — «Динамо-Янтарь» (Калининград / Москва), 2010—2012 — «Динамо» (Краснодар), 2012—2014 — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Серебряный (1997) и бронзовый (1998, 2011) призёр чемпионатов России, двукратная обладательница Кубка России (1998 и 2001), финалистка Кубка России (2010) и Кубка Европейской конфедерации волейбола (2011).

В 1999 году стала победительницей чемпионата мира среди молодёжных команд.

В сборной России дебютировала 12 июня 2008 года матчем со сборной Украины в розыгрыше Кубка Ельцина.

В составе сборной России:
 Трёхкратный победитель Кубка Ельцина (2008—2010).
 Серебряный призёр Гран-при-2009.
 Серебряный призёр европейской квалификации Гран-при 2009.
 Участница чемпионата Европы 2009.
 Чемпионка мира 2010.

После окончания сезона 2013/14 волейболистка объявила о завершении игровой карьеры.

Работала тренером в Училище олимпийского резерва и школе Олимпийского резерва города Одинцово Московской области. Тренер высшей категории.

Организатор команды девочек 2005—2006 года рождения по волейболу «Стрельцы» (Одинцово). 

Привела команду к победам в чемпионате Московской области 2017, 2018, 2019, 2020 гг., в чемпионате Центрального федерального округа 2017, 2019 гг., в полуфинале первенства России 2017, 2020 гг.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FIVB
 Тверская волейболистка в сборной России
 

Персоналии по алфавиту
Волейболисты России
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 25 августа
Родившиеся в Твери
Чемпионы мира по волейболу
Игроки ЖВК ЦСКА Москва
Игроки ЖВК «Динамо» Краснодар
Игроки ВК «Заречье-Одинцово»
Мастера спорта России международного класса